Николчовци — село в Болгарии
 Николчовци — в Великотырновской области;
 Николчовци — в Габровской области.